Say Her Name est le titre original du roman Dire son nom de Francisco Goldman ;
 Say Her Name est un mouvement cherchant à visibiliser les femmes Noires victimes de violences policières aux États-Unis ;